Foxwarren (band) - Canadese band
 Foxwarren (album) - album van bovenstaande band